Мелипилья () — город в Чили. Административный центр одноимённой коммуны и провинции Мелипилья. Население города — 53 522 человека (2002).   Город и коммуна входит в состав провинции Мелипилья и Столичной области.

Территория — 1345 км². Численность населения — 123 627 жителя (2017). Плотность населения — 91,9 чел./км².

Расположение 
Город расположен в 59 км на юго-запад от столицы Чили города Сантьяго.

Коммуна граничит:
 на севере — с коммунами Мария-Пинто, Куракави
 на северо-востоке — с коммуной Падре-Уртадо
 на востоке — с коммунами Пеньяфлор, Эль-Монте, Исла-де-Майпо
 на юго-востоке — с коммуной Пайне
 на юге — с коммуной Алуэ
 на юго-западе — с коммуной Сан-Педро
 на западе — с коммунами Сан-Антонио, Картахена

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г. Национальным институтом статистики (INE),  население коммуны составляет:

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны
Коммуна Мелипилья (citypopulation.de)

Примечания 

Коммуны Чили
Города Чили